Николай Иванович Цветков (1904—1955) — военный инженер, участник Великой Отечественной войны, начальник связи ВМС, инженер-вице-адмирал.

Биография 

Николай Иванович Цветков родился 16 декабря 1904 года в Могилёве (Белоруссия).

В ВМФ с 1922 года.

В октябре 1924 года окончил Военно-морское подготовительное училище в Петрограде и поступил в Высшего военно-морского инженерного училища имени т. Дзержинского, которое окончил в сентябре 1929 года.

После окончания училища служил связистом на эсминце «Дзержинский», с сентября 1929 года по декабрь 1931 года — старшим связистом на линкоре «Парижская коммуна».

В декабре 1931 года был назначен помощником начальника отдела связи штаба Черноморского Флота.

С мая 1935 по май 1937 года — начальник связи Северной военной флотилии.

С мая 1937 по апрель 1938 года — начальник связи Северного флота. С мая 1938 года — военинженер 2 ранга.

В мае 1938 года был репрессирован, до 1940 года находился под следствием.

В апреле 1940 года был восстановлен в кадрах ВМФ и назначен начальником 2-го отдела Управления связи ВМФ. В этой должности находился в течение Великой Отечественной войны.

В марте 1945 года назначен начальником связи Краснознамённого Балтийского флота. Принимал непосредственное участие в боевых действиях КБФ в районе Пиллау-Кёнигсберг-Данциг.

20 апреля 1945 года присвоено звание инженер-контр-адмирал.

После войны оставался в прежней должности. В феврале 1946 года назначен начальником связи Северо-Балтийского Флота (8-й флот ВМФ).

С мая 1947 по январь 1955 года — начальник связи Военно-морских сил СССР.

21 января 1951 года присвоено звание инженер-вице-адмирал.

Под редакцией Цветкова Н. И. был опубликован ряд учебных пособий и специальных учебников.

С января 1955 года — в запасе.

21 января 1955 года Н. И. Цветков скоропостижно скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище города Москвы.

Награды 
 Орден Ленина (1947)
 Два ордена Красного Знамени (1944, 1953)
 Орден Нахимова 2-й степени (1945)
 Орден Отечественной войны 1 степени (1943)
 Медали
 Именное оружие (1954)

Семья 
 Сын — Цветков Николай Николаевич — родился в 1931 году в Севастополе. Окончил Ленинградское нахимовское училище в 1949 году, ВВМУРЭ им. Попова в 1954 году, капитан 1 ранга.

Примечания

Литература 
 
 Йолтуховский В. М. Знаменитые люди Северного флота. Биографический словарь (2-е доработанное, дополненное издание). — СПб., 2012. ISBN 978-5-903038-15-2
 Платонов В. И. Записки адмирала. — М.: Воениздат, 1991.

Ссылки 
 Репрессии в РККА, Военинженер 2-го ранга
 Цветков, Николай Иванович
 Начальники связи Военно-Морского Флота
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Моряки Великой Отечественной войны
Связисты Великой Отечественной войны